Футбольная Премьер-Лига Зимбабве () — высший дивизион национального футбольного чемпионата Зимбабве, основанный Футбольной Ассоциацией Зимбабве (ZIFA). Была создана в 1980 году, как преемник образованной в 1962 году Национальной футбольной лиги Родезии (Rhodesia National Football League). В настоящее время лига спонсируется Delta Beverages под брендом Castle Lager и известна также под спонсорским названием Футбольная Премьер-Лига Castle Lager (Castle Lager Premier Soccer League). Текущая спонсорская сделка была заключена в 2011 году на 3,6 миллиона долларов.

Лига состоит из 18 команд, которые играют в общей сложности по 34 матча за сезон. Сезон длится с апреля по ноябрь. Большинство матчей играются в выходные дни по субботам и воскресеньям. Перенесённые матчи играются в середине недели. По итогам сезона худшие четыре команды опускаются в Первый дивизион, и столько же поднимаются из Первого дивизиона в Премьер-Лигу.

Чемпион получает право на участие в Лиге чемпионов КАФ, а победитель Кубка Зимбабве — в Кубке Конфедерации КАФ.

Участники
Сезон 2019

«Блэк Ринос» (Хараре)
«Булавайо Чифс» (Булавайо)
«Дайнамоз» (Хараре)
«ЗПК Кариба» (Кариба)
«КАПС Юнайтед» (Хараре)
«Маника Даймондс» (Мутаре)
«Мушовани Старз» (Мадзива)
«Нгези Платинум Старз» (Нгези)
«Платинум» (Звишаване)
«ТелУан» (Гверу)
«Трайэнгл Юнайтед» (Трайэнгл)
«Хайлэндерс» (Булавайо)
«Хараре Сити» (Хараре)
«Хванге Кольери» (Хванге)
«Херенталс» (Хараре)
«Чапунгу Юнайтед» (Гверу)
«Чиккен Инн» (Булавайо)
«Яда Старз» (Хараре)

Победители

Национальная футбольная лига Родезии (1962–79)

Футбольная Премьер-Лига Зимбабве (1980–н.в.)

A  «Солсбери Сити» и «Солсбери Юнайтед» объединились, чтобы сформировать «Дайнамоз».
B  Переименовывался в «Чибуку Шумба» с 1967 по 1968 гг. (также иногда упоминается как «Солсбери Торнадос»).
C  «Блэк Эйсез» образовался из «Чибуку Шумба», когда он расформировывался на некоторое время с 1975 по 1980 гг.
D  «Чапунгу Юнайтед» стал обладателем Кубка Зимбабве 1995 года, после того как полуфинальный матч между «Хайлэндерс» и «КАПС Юнайтед» был объявлен недействительным из-за участия в матче в составе «Хайлэндерс» игрока, который не имел на это права. Оставшись без соперника по финалу, «Чапунгу Юнайтед» получил кубок по умолчанию.
E  «Мотор Экшн» был сформирован в 2000 году, заняв место «Блэкпула» в Премьер-лиге, купив франшизу этой команды.
F  Кубок Мбада Даймондс стартовал в 2011 году и в нём приняли участие 16 команд Премьер-Лиги. Победитель получил право участвовать в Кубке Конфедерации КАФ.

Всего титулов

Бомбардиры

Примечания 

Общие ссылки

Футбол в Зимбабве
Зимбабве